Сохна может означать:

Реки России
 Сохна — река в Калужской области, приток Угры.
 Сохна — река в Москве, приток Пахры.

Прочее
 Сохна, Эбрима (род. 1988) — гамбийский футболист.
  — город в Индии.